Rolls-Royce er navnet på et engelsk mærke og flere virksomheder:
 Rolls-Royce Limited, det originale selskab grundlagt i 1906, der blev opsplittet i Rolls-Royce plc og Rolls-Royce Motors i 1973
 Rolls-Royce plc, flymotor, energi, bådmotor og forsvarsvirksomhed.
 Rolls-Royce Deutschland
 Rolls-Royce Marine Power Operations Ltd
 Rolls-Royce North America
 Rolls-Royce Corporation
 Rolls-Royce Turbomeca Ltd.
 Rolls-Royce AB, KaMeWa AB, en del af Vickers plc
 Rolls-Royce Motors, bilvirksomheden der bestod af Rolls-Royce og Bentley-mærkerne, fraspaltet Rolls-Royce Limited i 1973. Virksomheden (der i dag kaldes for Bentley Motors Limited) blev opkøbt af Volkswagen i 1998, mens Rolls-Royce-mærket blev licenseret (af Rolls-Royce plc) til BMW for etablere en ny bilproducentvirksomhed (Rolls-Royce Motor Cars)
 Rolls-Royce Motor Cars, producent af Rolls-Royce biler siden 1999, datterselskab til BMW